Campos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 General Campos, ort, Entre Ríos,

Brasilien 

 Tobias Barreto (ort), Sergipe, 
 Campos (ort), Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, 
 Campos (flygplats), Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes,

Spanien 

 Campos (kommun i Spanien), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar